УЕФА Лига шампиона 2007/08. је 53. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 16. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Финале је одиграно 21. маја 2008. године у Москви на стадиону Лужњики, где је Манчестер јунајтед играо против Челсија, чинећи тиме „енглеско финале“ први пут у историји европских купова. Манчестер је победио у мечу са 6-5 на пенале, након резултата 1-1 после продужетака.

Манчестер јунајтед је прошао целокупно такмичење без пораза.

Квалификације 
Седамдесетшест клубова је учествовало у УЕФА лиги шампиона 2007/08. из 53 државе чланице УЕФА савеза. Свака држава улази са одређеним бројем клубова у лигу шампиона базирано на својим лига коефицијентима; савез са већим лига коефицијентом улази у лигу са више клубова него савез са мањим коефицијентом, али ни један савез не може ући са више од четири клуба. Свим УЕФА савезима је гарантовано да имају бар један тим квалификован, сем Лихтенштајна, који улази у систем Швајцарске лиге, али нема тим у Супер лиги Швајцарске. Једна нова нација је ушла у Лигу шампиона ове године: Црна Гора, због поделе Србије и Црне Горе. Шампиони из Сан Марина и Андоре такође учествују од ове године. Испод се налази квалификациона шема за сезону 2007/08. Лиге шампиона:
 Савези 1-3 (Шпанија, Италија и Енглеска): 4 клуба
 Савези 4-6 (Француска, Немачка и Португал): 3 клуба
 Савези 7-15: 2 клуба
 Савези 16-53: 1 клуб

Прва квалификациона рунда: (28 клубова)
 28 шампиона из савеза 25-53 (не укључујући Лихтенштајн)

Друга квалификациона рунда: (28 клубова)
 14 победника прве квалификационе рунде
 8 шампиона из савеза 17-24 (Бугарска, Израел, Норвешка, Аустрија, Србија, Пољска, Данска и Мађарска)
 6 из савеза 10-15

Трећа квалификациона рунда: (32 тима)
 14 победника из друге квалификационе рунде
 7 шампиона из сазвеза 10-16 (Румунија, Шкотска, Белгија, Украјина, Чешка Република, Турска и Швајцарска)
 3 другопласираних из савеза 7-9 (Холандија, Грчка и Русија)
 6 трећепласираних из савеза 1-6
 2 четвртопласираних ииз савеза 1-3 (Милан, четвртопласирани из Италије, као домаћин, квалификао се аутоматски у фазе по групама.)

Групе: (32 тима)
 1 трентни носилац титуле првака шампиона
 16 победника из треће квалификационе рунде
 9 шампиона из савеза 1-9
 6 другипласираних из савеза 1-6

Ш: Шампион из сезоне 2006/2007 је ушао у групну фазу директно.

Календар такмичења 
Календар показује датуме кола и жреб.

1 Тимови групе Д су одиграли своје 6 коло 4. децембра због учешћа Милана у ФИФА клупском светском купу у Јапану од 13 до 16 децембра.

2 Милан и Интер користе стадион Ђузепе Меаца као свој, и оба тима је требало да одиграју утакмице осмине финала истог датума. Интерова утакмица против Ливерпула је одложена на недељу дана, тачније 11. марта 2008.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Извлачење је одржано у петак, 29. јуна 2007. године у Ниону, Швајцарска. Извлачење је извео генерални секретар УЕФЕ Дејвид Тејлор и Мишел Сентенаро, УЕФА-ина главна особа за клупска такмичења. Први мечеви су одржани 17. и 18. јула, док су други одржани 24. и 25. јула 2007. године.

|}

Друго коло квалификација 
Извлачење је одржано у петак, 29. јуна 2007. године у Ниону, Швајцарска. Извлачење је извео генерални секретар УЕФЕ Дејвид Тејлор и Мишел Сентенаро, УЕФА-ина главна особа за клупска такмичења. Први мечеви су одржани 31. јула и 1. августа, док су други одржани 7. и 8. августа 2007. године.

{{TwoLegResult|Дебрецин|HUN|0:1|'Елфсборг|SWE|0:1|0:0}}

|}

 Трећа коло квалификација 
Извлачење је одржано у петак, 3. августа 2007. године у Ниону, Швајцарска. Извлачење је извео генерални секретар УЕФЕ Дејвид Тејлор и Ђорђо Марчети, УЕФА-ин председник професионалног фудбала. Први мечеви су одржани 14. и 15. августа, док су други одржани 28. и 29. августа 2007. године. Победници ове рунде су се квалификовали за групну фазу, док су тимови губитници ушли у прву рунду УЕФА купа 2007/08. године. Због смрти Антониа Пуерте, друга фаза Севиљине утакмице против Атине је одложена за 3. септембар.

|}

 Такмичење по групама 
Извлачење је одржано 30. августа 2007. године у Грималди Форуму у Монаку. Извлачили су Педро Пинто, Давид Тејлор и Мишел Центенаро. Мечеви су одиграни 18. септембра и 12. децембра 2007.

 Критеријуми 
Према параграфу 6.05 у УЕФА правилима за тренутну сезону, уколико два или више тимова имају исто бодова на завршетку групних утакмица, примењују се следећа правила за рангирање:
 виши број поена добијен у групним мечевима тимова код којих се гледа;
 већа гол-разлика из групних мечева тимова код којих се гледа;
 већи број голова постогнут у гостима у групним мечевима тимова код којих се гледа;
 већа гол-разлика из свих одиграних групних мечева;
 већи број постигнутих голова у свим групним мечевима;
 већи број коефицијент поена, као из из савеза из претхоних 5 сезона.У табелама, тимови домаћини се налазе на левој страни.''

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Завршница 
Од осмине финала до полуфинала, клубови су одиграли 2 меча једно против другог, на домаћем и терену у гостима са истим правилима као у квалификационим колима.

Извлачење за осмину финала је одржано у петак, 21. децембра 2007. године у Ниону, Швајцарска.

Извлачења за четврфинале и полуфинале су се оба одржала 14. марта 2008. године у Ниону, Швајцарска. За разлику од осмине финала, клубови из исте групе или државе могу бити извучени заједно у четвртфиналу.

Шема

Осмина финала 
Прве утакмице су одигране 19. и 20. фебруара, док су реванши одиграни 4. и 5. марта 2008. Због нереда на стадиону Сан Сиро у утакмици са Миланом, реванш утакмица Интера са Ливерпулом је одигран 11. марта.

|}

Четврфинале 
Прве утакмице су одигране 1. и 2. априла, док су реванши одиграни 8. и 9 априла 2008. године.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 22. и 23. априла, док су реванши одиграни 29. и 30. априла 2008. године.

|}

Финале 

Финале УЕФА Лиге шампиона је одиграно 21. маја 2008. године на Лужњицки Стадиону у Москви у Русији. У финалу су играли Манчестер јунајтед и Челси, чинећи ово чисто енглеским финалом, јер су по први пут у финалу учествовала оба тима из Енглеске.

Јунајтед је победио у мечу са 6:5 на једанаестерце након што се игра завршила нерешено 1:1. 

Манчестер јунајтед ће представљати Европу на ФИФА купу 2008.

Најбољи стрелци Лиге шампиона 2007/08. 

Извор: УЕФА лига шампиона извештаји - најбољи стрелци

Види још 
 УЕФА куп 2007/08.
 Интертото куп 2007.

Референце

Спољашње везе 

 Лига шампиона на uefa.com

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2007/08. у УЕФА такмичењима